Das Monte Carlo Classic 2007 fand vom 10. bis 15. Dezember 2007 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 25. Das Preisgeld betrug 31.500 US-Dollar.

Die topgesetzte Vorjahressiegerin Natalie Grinham verteidigte erfolgreich ihren Titel aus dem Vorjahr. Im Finale besiegte sie ihre an Position zwei gesetzte Schwester Rachael Grinham mit 9:7, 9:6 und 9:7. Es war Grinhams zwölfter Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2007
WSA World Tour 2007/08